Příjmení Lukavský nese více různých osobností:

 František Lukavský (1874–1937) – český politik a menšinový aktivista na Plzeňsku
 Jaroslav Lukavský (1924–1984) – český akademický malíř, ilustrátor a grafik
 Radovan Lukavský (1919–2008) – český herec, divadelní pedagog a recitátor

Česká příjmení